Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Justine Henin (semifinali)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Vera Zvonarëva (quarti di finale)

 Paola Suárez (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Jelena Dokić (primo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Anna Smashnova (secondo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Conchita Martínez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2004